Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute à Filderstadt du 4 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2004)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Stuttgart
Sport en Allemagne en 2004
Tennis en octobre 2004